

Földrajz
Csátalja (korábban Csataalja), Bács-Kiskun megye
Csatka (Tschatkau), Komárom-Esztergom megye
Mezőcsát, Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csát kitalált település, itt játszódtak az 1980-90-es években a Rádiókabaré Falugyűlés című, visszatérő epizódjai

Személyek 
Csát (keresztnév) török → magyar eredetű férfinév

Egyéb 
 csát (chaat), indiai étel